Bienias peut faire référence à : 
 Andrea Bienias (née en 1959), athlète allemande.
 Julia Bienias, biostatisticienne américaine.